Prosphaerosyllis är ett släkte av ringmaskar. Prosphaerosyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Prosphaerosyllis